

Scritti
Costituzione degli Ateniesi – scritto di Aristotele
Costituzione degli Ateniesi – scritto anonimo del V secolo a.C., solitamente attribuito al cosiddetto "Pseudo-Senofonte"

Altro
 Altro nome della costituzione di Atene